Die Liga e Dytë 2020/21 war die 22. Saison der dritthöchsten Klasse im kosovarischen Männerfußball. Dieses Jahr besteht die Liga e Dytë aus 16 Teams. Die Saison begann am 3. Oktober 2020 und endete mit dem 30. Spieltag am 31. Mai 2021.

Statistiken

Tabelle 
Dieses Jahr treten 16 Mannschaften an. Der Meister und der Vizemeister steigen in die Liga e Parë auf, während die zwei letztplatzierten in die Liga e Tretë absteigen. Da die Saison 2019/20 wegen der Covid-19-Pandemie im Kosovo abgesagt wurde, sind keine Teams aus der Liga e Parë abgestiegen. Die Neulinge aus der untersten Liga sind der KF Vjosa Shtimë und der KF Dushkaja (vorher KF Llugu i Baranit). Aufgestiegen sind der KF Fushë Kosova und KF Rahoveci, während der KF Dukagjini Gjakovë und FC Galaksia Gjilan abgestiegen sind.

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb im Kosovo
Fußballsaison 2020/21